Кубок Киргизстану з футболу 2022 — 31-й розіграш головного кубкового футбольного турніру у Киргизстані. Титул володаря кубка вп'яте здобув Абдиш-Ата.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 травня 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 червня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 червня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 липня 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|14/26 липня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Киргизстану на transfermarkt
 Кубок Киргизстану на rsssf

2022
Киргизстан
2022 в киргизькому спорті